K4, K 4  eller K-4 kan syfta på:

 K4-kommittén – en kommitté inom Europeiska unionens råd
 K 4 – svenskt kavalleriregemente 1816–1927, se Smålands husarregemente
 K 4 – svenskt kavalleriregemente 1928–2004 och 2021– , se Norrlands dragonregemente